Муравьёв, Александр Михайлович:
 Муравьёв, Александр Михайлович (1802—1853) — декабрист.
 Муравьёв, Александр Михайлович (род. 1948) — советский и российский живописец, график, народный художник России.